

Persone
Mahinthra Thirat – sovrano del Regno di Ayutthaya

Toponomastica
Mahin (Siria) – città della Siria